

Cinema
Buddy - Un gorilla per amico (Buddy) – film del 1997 diretto da Caroline Thompson

Musica
Buddy – gruppo musicale di Los Angeles
Buddy – pseudonimo di Gianni Nazzaro
Buddy – singolo dei De La Soul
 Buddy – singolo di Maaya Sakamoto del 2011

Letteratura
Buddy – romanzo del 1982 di Nigel Hinton

Onomastica
Buddy – prenome inglese

Televisione
Buddy – serie televisiva britannica del 1986

Trasporti
Buddy – scooter distribuito negli Stati Uniti dalla Genuine Scooters
Buddy – auto elettrica norvegese

Altro 
Buddy Bears – Esposizione Internazionale d'Arte
Buddy L – azienda statunitense produttrice di giocattoli
Buddy – personaggio dei Looney Tunes apparso per la prima volta nel 1933